

Musica
Thunder and Lightning  – album dei Thin Lizzy del 1983
Thunder and Lightning  – singolo dei Thin Lizzy del 1983
Thunder and Lightning  – singolo di Chi Coltrane del 1972
Thunder and Lightning  – singolo dei Chicago del 1980
Thunder and Lightning  – singolo di Phil Collins del 1981
Thunder and Lightning  – singolo di Vukašin Brajić del 2010
Thunder & Lightning  – singolo dei Motörhead del 2015, tratto dall'album Bad Magic

Altro
Thunder & Lightning  – videogioco d'azione arcade del 1990
Thunder and Lightning  – team di wrestling
Inferno in Florida (Thunder and Lightning) – film del 1977 diretto da Corey Allen
Tuono e Fulmine (Thunder and Lightning) – personaggi dei fumetti DC Comics